Пе́рвая Кулико́вка (1-я Кулико́вка) — село Куликовского сельсовета Лебедянского района Липецкой области.

Стоит на берегу реки Дон.

Известна с XVIII века. В 1782 года была селом с церковью .

Название, скорее всего, как-то связано с Куликовым полем.

Сегодня в этом районе Подонья вдоль границы с Краснинским районом есть также село Вторая Куликовка — центр Куликовского сельского поселения. Ранее, вероятно, это было единое село.

Население

Примечания 

Населённые пункты Лебедянского района